Apoyevmatini (griechisch Απογευματινή „Nachmittag“) ist der Name folgender Zeitungen:

 Apoyevmatini in Istanbul, türkische Tageszeitung in griechischer Sprache (ab 1920)
 Apogevmatini (Athen)
 Apogevmatini (Thessaloniki)